Dekret může být:
 Dekret – akt hlavy státu či jiného orgánu zavazující stejně jako zákon
 Dekret (listina) – druh panovnické listiny

Významné dekrety
 Benešovy dekrety
 Dekret kutnohorský
 Dekret o požáru Říšského sněmu
 Břetislavova dekreta